

Etimología
La palabra naib (نائب) en una palabra árabe que significa delegado, gobernador, diputado o virrey. La forma plural de naib es Nawab.

Naib puede referirse también a:

Historia 
Naib fue el nombre dado al gobernante de Massawa, de quien actuó como virrey del Califato Otomano, desde el siglo XVI al siglo XIX.

Naib, líder local en Daguestán, por ejemplo, durante el Imanato Caucásico.

Naib, en Siria, fue el nombre dado al gobernador de los mamelucos.

Naib, en Egipto, a finales del siglo XIV, era el nombre de un gobernador provincial o de un oficial de alto rango.

Naib, en el Imperio otomano, era un administrador de bajo rango, que también tenía funciones de un cadí.

Ficción 
Naib fue el título dado al líder sietch de los Fremen en el planeta Arrakis, en el universo de ciencia ficción de Dune, creado por Frank Herbert. En la miniserie ''Hijos de Dune, Stilgar revela que la palabra "Naib" se traduce en el antiguo idioma Fremen como "siervo del Sietch." Algunos de estos Naibs, dirigentes de las tribus Fremen, también eran Fedaykin — los combatientes originales en la revolución encabezada por Paul Atreides en Dune.

Dune

en:Nawab#Naib